

Ортакшил — село, Буландинський район, Акмолинська область
 Ортакшил — село, Махамбетський район, Атирауська область
 Ортакшил — село, Чиїлійський район, Кизилординська область

Див. також 
 Ортак